Harpenau ist der Familienname folgender Personen:

 Dotan Harpenau, eigentlicher Name von Dotan (Sänger) (* 1986), niederländischer Singer-Songwriter
 Patty Harpenau (* 1959), niederländischer Schriftsteller